Ван Зандт () — фамилия.

 Ван Зандт, Мария (1858—1919) — американская оперная певица, сопрано.
 Ван Зандт, Стивен (род. 1950) — итало-американский актёр, музыкант и продюсер.
 Ван Зандт, Таунс (1944—1997) — американский гитарист и поэт, продюсер, исполнитель в жанре кантри и фолк.
 Ван Зандт, Филип (имя при рождении Филип Пинейро; 1904—1958) — голландско-американский актёр кино, театра и телевидения.

 Ван де Зандт, Макс (; 1863—1934) — нидерландский пианист и музыкальный педагог.